Адольф Кнезер (; 13 марта 1862 — 24 января 1930) — немецкий математик. Иностранный член-корреспондент АН СССР (1924). В 1929 году был президентом Немецкого математического общества.

Биография 
Родился в Грюссове в Мекленбурге. Учился в Ростокской гимназии (до 1879). Был студентом в Ростокском, Гейдельбергском и Берлинском университетах.
В 1884 году в Берлине защитил диссертацию доктора философии; в том же году получил должность приват-доцента в Марбургском университете. Перешёл на ту же должность в Бреславский университет (1886). Был приглашён экстраординарным профессором на кафедру прикладной математики в Дерптский университет (1889). Перешёл в Берлинскую академию горных наук (1900). С 1905 года преподавал в Университете Бреслау, в 1911—1912 годах был ректором этого университета. В 1912 году доказал теорему о четырёх вершинах. Сформулировал теорему Кнезера, занимался задачей Штурма — Лиувилля. Вёл переписку с В. А. Стекловым.

Литература

Ссылки 
 

Математики Германии
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР
Профессора Императорского Дерптского университета
Ректоры Вроцлавского университета
Председатели Немецкого математического общества